Miejscowości w USA:
 Nutley – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Nutley (ang. Nutley Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Nutley (ang. Nutley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
W Wielkiej Brytanii:
 Nutley – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Nutley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)